Chang'e kan syfta på

 Chang'e – en kinesisk mångudinna
 4047 Chang'E – en asteroid i asteroidbältet
 Chang'eprogrammet – en serie kinesiska rymdsonder som utforskar månen
 Chang'e 1 – första kinesiska rymdsonden att kretsa runt månen
 Chang'e 2
 Chang'e 3 – första kinesiska rymdsonden att landa på månen
 Chang'e 5-T1
 Chang'e 4 – landade på månens baksida
 Chang'e 5
 Chang'e 6

WP:Projekt Kina